Efros ist der Familienname folgender Personen:

 Abram Markowitsch Efros (1888–1954), russischer Kritiker, Dichter und Übersetzer
 Alexander Efros, russischer Physiker
 Alexei A. Efros (* 1975), russischstämmiger US-amerikanischer Informatiker
 Alexei Lwowitsch Efros (* 1938), russischer Physiker
 Nikolai Jefimowitsch Efros (1867–1923), russischer Journalist und Theaterkritiker